Ayria är ett släkte av svampar. Ayria ingår i familjen Annulatascaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar